|-
| 106601 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106602 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106603 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106604 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106605 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106606 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106607 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106608 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106609 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106610 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106611 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106612 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106613 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106614 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106615 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106616 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106617 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106618 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106619 - || || 30 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106620 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106621 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106622 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106623 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106624 - || || 27 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106625 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106626 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106627 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106628 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106629 - || || 19 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106630 - || || 19 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106631 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106632 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106633 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106634 - || || 30 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106635 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106636 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106637 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106638 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106639 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106640 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106641 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106642 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106643 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106644 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106645 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106646 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106647 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106648 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106649 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106650 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106651 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106652 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106653 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106654 - || || 21 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106655 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106656 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106657 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106658 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106659 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106660 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106661 - || || 21 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106662 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106663 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106664 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106665 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106666 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106667 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106668 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106669 - || || 28 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106670 - || || 28 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106671 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106672 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106673 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106674 - || || 30 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106675 - || || 30 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106676 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106677 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106678 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106679 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106680 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106681 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106682 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106683 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106684 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106685 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106686 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106687 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106688 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106689 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106690 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106691 - || || 30 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106692 - || || 30 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106693 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106694 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106695 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106696 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106697 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106698 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106699 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106700 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
6